«Что с Энди?» () — канадский анимационный сериал производства студии CinéGroupe (второй сезон создан при участии SIP Animation), повествующий о канадском школьнике Энди Ларкине, который постоянно устраивает необычные проделки в своём вымышленном родном городе Ист-Гекл.

Сериал основан на книгах серии «Just» австралийского писателя Энди Гриффитса, однако большинство эпизодов придумали авторы сериала, и лишь некоторые рассказы удостоились экранизации. Всего было отснято 3 сезона (2001/2, 2003/4, 2006/8) по 26 серий.

Сюжет 
Действия происходят в Канаде, провинция Альберта, город Ист-Гекл. Энди Ларкин устраивает забавные выходки. Диапазон «жертв» проделок «гениального шутника», как Энди сам себя называет, широк: от своих родных до самого мэра города. Порой для розыгрышей Энди приходится использовать сложные технические механизмы и применение законов физики. Его друг Дэнни Пикет постоянно помогает ему. Энди нравится одноклассница Лори Макни, которая тоже ему симпатизирует, но негативно относится к его розыгрышам. По сюжету у Энди с другом имеются и антагонисты — Лик и Лич, двое друзей со слабой интеллектуальной активностью, но значительной физической силой. Также жертвами розыгрышей Энди становятся его сестра Джен и родители Эл и Фрида.

Персонажи 
 Энди Ларкин — главный герой, школьник, любящий разыгрывать других жителей. Остроумный, сообразительный, хитрый. Наплевательски относится к учёбе, но ради розыгрышей разбирается с различными устройствами. Энди считает себя лучшим приколистом и затевает порой слишком сложные проделки. Они идеальны в теории, но когда доходит до дела, случайности или какие-то мелкие детали спутывают карты (из-за чего он остаётся в одних подштанниках). Часто в таких случаях всё заканчивается даже лучше, чем планировалось и, хотя Энди и наказывают, он считает, что дело того стоило. Но несмотря на то, что страдает весь городок, он способен совершать проделки и в благородных целях. Отличается своеобразной любовью к родителям и сестре, что в общем-то не мешает ему их разыгрывать. Влюблён в школьную журналистку Лори Макни. Его лучшим другом и напарником является Дэнни Пикет. В 1-м сезоне ему было 13 лет, а во 2-м и 3-м сезоне — 14.
 Лори Макни — одноклассница Энди, брюнетка, работает школьным репортёром. Неравнодушна к Энди, но находит его розыгрыши глупыми и неэтичными, поэтому категорически их не приемлет (несмотря на то, что родилась 1 Апреля (как говорится в серии «Кто больше»), но однако в серии «Анонимный астролог» говорится, что она — Скорпион, знак зодиака которого с 24 октября по 22 ноября). Поэтому некоторые выходки Энди Лори спокойно может публично разоблачить и сорвать. Носит зелёный топ, показывающий её пупок, юбку и шлёпанцы. В серии «Школа танцев» говорится, что её рост 150 см (5 футов). К ней также неравнодушен Джарвис Колтрейн, но она его тихо презирает.
 Дженнифер «Джен» Ларкин — старшая сестра Энди. Постоянный объект насмешек и проделок брата, к которым относится резко негативно и делает попытки отомстить. Джен — капитан школьной группы поддержки и президент школьного совета, безумно влюблена в Крейга Беннета. Зачастую доносит родителям или директору на неприемлемое поведение Энди, пользуясь своей осведомленностью. Худая, рыжеволосая, носит чёрные туфли на высоких подошвах, большинство её считает примером для подражания. Ненавидит Энди и презирает то, что родилась в его семье. Однако в серии «Вечеринка» она спасает его от мести разыгранных и называет «Безмозглым младшим братом», как бы признавая его как часть своей жизни (и порой объединяется с ним для решения совместных проблем, хотя и очень редко; также в серии «Камень на льду» есть сцена, где Энди и Джен весело обсуждают то, чего им пришлось натерпеться от родителей). Не умеет петь и имеет ужасный голос.
 Дэниел «Дэнни» Пикет — лучший друг Энди, помощник в организации розыгрышей. Небольшого роста, довольно упитан, тёмнокожий, носит очки, оранжевую футболку и зеленовато-серые шорты. Имеет скутер. Вслух восхищается талантом Энди, чем льстит последнему. Завидует изобретательности друга, когда проделки удаются на славу, но в то же время труслив и не смог бы взять на себя ответственность при провале. Ведь иногда Дэнни даже может бросить Энди одного с неприятностями (яркий пример серия «Сиделка Джен»). А иногда Дэнни так тесно помогает Энди, что его сравнивают с «подмастерье» или «оруженосцем». Легко влюбляется в блондинок, что несколько раз приводило к интересным последствиям.
 Терри — лучшая подруга Джен. Носит голубую футболку и белую юбку, также является членом группы поддержки школы Ист-Гекла, и также является поклонницей Крейга. Она была главной героиней серии «Ужасная Терри», которая пародирует роман Стивена Кинга «Кэрри».
 Фрида Ларкин — мать Энди и Джен. Отрицательно относится к проделкам сына. Любит заниматься садоводством. Интересуется буддистской культурой. Любит всю свою семью, вне зависимости от поведения её членов.
 Эл Ларкин — отец семейства, работает на бумажной фабрике. Седовлас. Когда-то в детстве тоже устраивал проделки (но никто не знал, что это он), пока школьный психолог мисс Мерфи не изменила его поведение с помощью гипноза. На момент сериала Эл сдержанно-отрицательно относится к поведению Энди, периодически подвергая «домашнему аресту», хотя иногда Энди использовал свои проделки, чтобы ему помочь. Подлизывается к шефу на работе, втайне ненавидя его. Не пропускает ни одного матча хоккейной команды «Эдмонтон Ойлерз», сам же на коньках катается крайне плохо.
 Норман Ларкин — отец Эла Ларкина, дедушка Энди и Джен, живёт во Флориде. Его деятельность схожа с деятельностью внука. В одной из серий оказывается, что именно он приучил Энди к проделкам. В серии «Розыгрыши это в крови» пытался завязать с розыгрышами, но безуспешно. Глава тайного общества проказников «ТОППЛ».
 кузен Элвуд — родственник семейства Ларкин. Живёт на ферме. Угроза быть отосланным на ферму кузена Элвуда — единственное наказание, которого Энди действительно боится.
 Питер Лик — типичный хулиган, глупый и агрессивный. Является основным объектом розыгрышей Энди, ответная реакция в большинстве случаев представляет собой рукоприкладство. Лик похож на панка и скинхеда, у него синие волосы и бритые виски, носит армейские ботинки и шорты.
 Эндрю Лич — лучший друг Лика, абсолютно аналогичен характеру и поведению Лика. Но Лич ещё глупее и часто заикается при разговоре. Также в отличие от Лика он очень толстый подросток (его живот свисает над ремнем брюк), носит бейсболку козырьком назад. Коллекционирует бейсболки. По поведению и Лич, и Лик напоминают Бивиса и Баттхеда — персонажей одноимённого мультсериала.
 Крейг Беннет — капитан школьной футбольной и хоккейной команд, главный атлет Ист-Гекла. Отличительными чертами Крейга является ярко выраженное самолюбие и нарциссизм при неразвитых интеллектуальных способностях, пользуется большой популярностью у девушек. Объект неразделенной любви Джен.
 Джарвис Колтрейн — одноклассник Энди. Является одним из заклятых врагов Энди, так как тоже влюблён в Лори. Является председателем французского клуба, что постоянно подчеркивает. Избалованный сын местного богача, зануда, подхалим, ябеда и карьерист, мечтает стать премьер-министром Канады. Довольно толстый коротышка, но в то же время преуспевает в спортивной гимнастике. Отец Джарвиса — богатый и преуспевающий владелец магазина электроники.
 Мартин Бонвик — одноклассник Энди. Отличник, является типичным «ботаником». Доверчивый, наивный, слабый, забитый тихоня. Временами склонен к философии, является главным редактором школьной газеты. Также является главным объектом издевательств Лика и Лича, а также жалости со стороны Лори. Страдает клаустрофобией. Фанат фусбола. Отец Мартина — начальник цеха фабрики туалетной бумаги.
 Хизер Страйнер — одноклассница Энди, лучшая подруга Лори. Очень высокая для своих лет, обладает взрывным характером и здоровым видом, рыжеволосая. Не любит, когда Энди шутит над Лори, но при этом сама к нему неравнодушна.
 Виктор «Муш» Машшкевич — тёмнокожий растаман, доставщик пиццы в Ист-Гекле, лучший друг Энди и Дэнни, иногда помогает им с их проделками, отдавая всякое редкое и старое барахло или же завуалированные под готовку пиццы советы, любит свою машину и, временами, апатичен. Носит муш (пушок под нижней губой, скорее всего поэтому его так и прозвали), дреды и солнцезащитные очки, которые не снимает даже в тёмных помещениях, хотя в серии «Ловушка по-американски» во время общения с Мартином всё же на мгновение снимает свои очки. Любит свою машину и большую скорость, имеет много знакомых в различных сферах, которые могут помочь в особых ситуациях (за небольшую плату, само собой).
 Френк Бургер — хозяин главного в Ист-Гекле ресторана фаст-фуда под названием «Бинс энд Бургер». Не приемлит выходки Энди в своём заведении, но в серии «Пища для ума» использовал Энди для осуществления мести владельцу ресторана Ле Гран Фру-Фру напротив его заведения. Толстый, одет в шапку и передник повора.
 Стив Роуги младший — начинающий офицер полиции. Гораздо менее компетентен, чем его отец Стив Роуги старший. Толст, неповоротлив, глуповат и несколько наивен.
 Стив Роуги старший — констебль Ист-Гекла. Давно на пенсии, но до сих пор помогает сыну. Суров и вспыльчив, любит дисциплину, имел кличку «Маньяк с железным кулаком», ужасно агрессивно водит машину.
 Директор ДеРоса — алчный и суровый директор школы Ист-Гекла. Отличается большим ростом и широкими плечами. Смертельно ненавидит Энди и его деятельность, однако если Энди и его шутки становятся популярными и одобреными, то пытается присвоить организацию их себе. Возраст: приблизительно 50 лет.
 Миссис ДеРоса — супруга директора школы. Обожает лягушачьи лапки в кетчупе.
 Мистер Хатчинс — один из учителей школы Ист-Гекла. Толстый, лысый тугодум, напоминающий характером Мистера Маки. Верит в инопланетян и надеется, что они прилетят и заберут его с собой (у него даже заранее подготовлен для этого чемодан). Один из основных объектов выходок Энди.
 Мисс Вулмер — учитель истории в школе Ист-Гекла. Руководит ещё и школьным хором. Отличается грубыми чертами лица.
 Миссис Виблз — секретарь директора школы. Старушка в розовом платье, очень серьёзно относится к своей работе, поэтому временами кажется слабоумной.
 Генри Рот — мэр Ист-Гекла. Представляет собой типичный образец бюрократа. Одет почти всегда в спортивный костюм. Совершает пробежки по городу каждое утро и имеет свой лимузин. Обожает играть в гольф.
 Мистер Клондер — педагог дополнительного образования в школе Ист-Гекла, ведет театральный кружок. В прошлом был офицером ВМС, поэтому остался верен военной дисциплине.
 Спэнк — ленивый пёс породы Бассет-хаунд семьи Ларкиных, страдающий заболеванием кишечника.
 Сьюзи — «коллега» Энди по проделкам из соседнего городка Мусхуф. Как и он, чрезвычайно хитрая и остроумная. Дочь местного констебля. Блондинка невысокого роста с забранными в «хвостик» короткими волосами и пирсингом в брови.
 Миша — подруга Сьюзи. Чернокожая, влюблена в Муша. В целом выполняет для Сьюзи ту же роль, что и Денни для Энди.
 Клайд — уборщик, рабочий и сторож школы Ист-Гекл, влюблен в школьного библиотекаря мисс Скорн.
 Мистер Лич — упитанный отец Эндрю Лича, одетый в майку алкоголика. Впервые появился в серии «Обезвредь бомбу» как человек в массовке, позже стал основным антагонистом в серии «Родео».

Список серий

1 сезон

2 сезон

3 сезон

На других языках

Примечания

Ссылки 

 Что с Энди? на сайте TV.com

Мультсериалы Канады
Мультсериалы 2001 года
Мультсериалы о школе
Fox Kids
Мультсериалы-ситкомы
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television